een inwoner van het Graafschap Holland of het latere gewest Holland
 een inwoner van de huidige provincies Noord-Holland en Zuid-Holland
 een inwoner van het Koninkrijk Holland, voorloper van het Koninkrijk der Nederlanden
 Hollander (papier), een 17e-eeuwse vinding gebruikt voor de productie van papier
 Hollander (band), een band uit Noord-Brabant, actief tussen 1979 en 1981, met leden die later bekend worden van Time Bandits en Vitesse
 Hollanders (televisieprogramma) - een satirisch televisieprogramma van Veronica
 Hollander (buurtschap), een buurtschap bij Heythuysen (gemeente Leudal) in de Nederlandse provincie Limburg
 Hollander (konijn), een tweekleurige konijnenras

Personen 
De volgende personen hebben Hollander of Hollanders als achternaam:
 Frank den Hollander (1957), bekend van het kleinkunstduo Pé Daalemmer & Rooie Rinus
 F.Q. den Hollander (1893-1982), president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen
 Glenn D'Hollander (1974), wielrenner
 Han Hollander (1886-1943), sportverslaggever
 Jan Hollander (1910), journalist
 Loes den Hollander (1948), Nederlandse schrijfster van (hoofdzakelijk) thrillers
 Vivian den Hollander (1953), kinderboekenschrijfster
 Xaviera Hollander (1943), pseudoniem van Vera de Vries, hoerenmadam en schrijfster
 Herman Hollanders (ca. 1595 - ca. 1640), componist
 Jef Hollanders (1937-2020), pater-oblaat, missionaris in Zuid-Afrika